

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Pod Cmentarzem – część wsi Borzęcin w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin
 Pod Cmentarzem – część wsi Krzęcin w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Pod Cmentarzem – część wsi Miechów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Pod Cmentarzem – część wsi Wiercany w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce
 Pod Cmentarzem – część wsi Strawczyn w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Pod Cmentarzem – część wsi Chroberz w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota  
 Pod Cmentarzem – część wsi Mikołajki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik

Zobacz też 
 Koło Cmentarza, Za Cmentarzem